Ariane, Arianne of Arianna kan verwijzen naar:

 Arianē (Grieks: Αρειανή = Arianē; Latijn: Ariana), in de oudheid de naam van al die landen in het oosten van het Oude Iran, naast India.
 Ariane (meisjesnaam), betekenis 'de zeer heilige', 'de schroomvallige' of 'de zeer eerbiedwaardige'. Het kan een vrouwelijke vorm van Adrianus zijn of een Franse vorm van Ariadne.
 Ariane Schluter (1966), Nederlandse actrice
 Ariane Margaretha de Ranitz-de Brauw, naamgeefster aan een mytylschool in de gemeente Utrecht en een manege voor gehandicapten
 Ariane der Nederlanden (2007), Nederlandse prinses
 Ariane (raketfamilie), een Europese reeks draagraketten
 Ariane (automerk), een Frans automerk

Zie ook 
 Ariadne (waar Ariane een Franse vorm van is)
 Arianne (doorverwijspagina)